Герцог Адам Карл Вильгельм Станислав Евгений Павел Людвиг Вюртембергский (; 16 января 1792, Пулавы, Речь Посполитая — 26 июля 1847, Бад-Швальбах, Германия) — представитель вюртембергского королевского дома, племянник императрицы Марии Фёдоровны, двоюродный брат Александра I и Николая I, генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Биография 

Происходил из Вюртембергского дома. Родился в имении своего деда, князя Адама Чарторыйского, и назван в его честь. Сын Людвига Вюртембергского от первого брака (1784—1793) с княжной Марией Анной Чарторыйской. В войне против России 1792 года его отец — генерал-лейтенант, главнокомандующий литовской армией Речи Посполитой, отказался сражаться против российских войск и покинул армию, из-за чего его жена, мать Адама в 1793 году подала на развод и ушла в монастырь.

Военную службу Адам Вюртембергский начал в вюртембергской армии. Участник заграничных походов 1813—1814 годов. С 1818 года — генерал-майор.

В чине бригадного генерала командовал II бригадой уланов в дивизии Царства Польского. Активный участник подавления Польского ноябрьского мятежа 1830—1831 годов.

Несмотря на то, что многочисленная родня по линии матери поддержала выступление повстанцев, а его дядя являлся руководителем мятежного правительства, Адам Вюртембергский не принял предложений выступить на их стороне.

Он сражался при Грохове и на своей родине в Люблинском воеводстве, где в то время в Пулавах находились его ближайшие родственники. Родная бабушка Изабелла Чарторыйская, активная сторонница повстанцев, вместе с его матерью и теткой, 5 марта 1831 были изгнаны им из Пулавского дворца, после чего А. Вюртембергский отдал приказ и двумя залпами артиллерийской батареи по родовому гнезду нанес ему серьёзные разрушения.

С 14 мая 1831 года — генерал-лейтенант русской армии. Служил командиром лейб-гвардии Гусарского полка. Был генерал-адъютантом (1830) императора Николая I. Вышел в отставку 30 декабря 1844 года. После ухода из армии уехал в Германию, где умер в городе Бад-Швальбахе в 1847 году.

Награды 
 Орден Святой Анны 1 ст. (1814)
 Орден Святого Георгия 4 ст. (1815)
 Алмазные знаки к Ордену Святой Анны 1 ст. (1820)
 Орден Белого орла (Царство Польское, 1829)
 Золотая сабля «За храбрость» с алмазами (1831)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1831)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» 2 ст. (1831)
 Орден Святого Александра Невского (1832)

Иностранные:
 французский орден Почётного легиона, офицер (1815)
 австрийский орден Леопольда, командор (1815)
 прусский орден «Pour le Mérite» (1816)
 вюртенбергский орден Короны, большой крест (1818)
 вюртенбергский орден «За военные заслуги», командор
 вюртенбергский орден Фридриха (1831)
 французский орден Святого Людовика (1831)
 саксен-альтенбургский орден Эрнестинского дома (1835)
 баденский орден Верности 1 кл. (1837)
 баденский орден Церингенского льва, большой крест (1837)

Комментарии

Источники 
 Список генералам по старшинству 1840 года.
 Биографии офицеров, чиновников и служащих русской императорской армии 
 Brandys М. Zmęczeni bohaterowie

Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Лейб-гусары
Вюртембергский дом
Генералы I Речи Посполитой
Похороненные в Штутгарте
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн